Вялых, Андрей Николаевич (1923—1961) — полный кавалер ордена Славы.
 Вялых, Николай Алексеевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.